Я́корь:

 Корабельный якорь — одна из конструкций для удержания судна на одном месте.
 Якорь (физика) — брусок железа, прикладываемый к полюсам магнита.
 Якорь (электротехника) — часть (рабочая обмотка) электрической машины, в которой наводится ЭДС.
 Якорь (программирование) — метка в коде для последующей ссылки на неё.
 Якорь (журнал) — еженедельный журнал, выходивший в Санкт-Петербурге в 1863—65 годах.
 Якорь (футбольный клуб, Ратенов) () − восточногерманский футбольный клуб из Висмара.

Памятники
 Якорь (мемориал) — один из памятников Зелёного пояса Славы.
 Якорь (памятник, Воткинск) — памятник в Воткинске.

Топоним
 Якорь (Северо-Казахстанская область) — посёлок в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Якорь (Томск) — прежнее (до 11 июня 1993 года) название посёлка Просторного в составе Томска, производное от названия совместного договорного объединения «Якорь», которое вело застройку посёлка на первом этапе его существования.

Примечания

См. также 
 Якорь-М — советская корабельная радиолокационная станция.
 Якорь (Wiki-разметка) — точная ссылка на какой-либо участок в статье Википедии.
 Анкер (значения)
 Красный якорь (значения)